Ёжевский — починок в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Ёжевского сельского поселения.

География 
Улицы:
 Полевой переулок
 Южная улица

Население 
Численность постоянного населения составляет 83 человека (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района